Col de Peyresourde er et (1.569 m.o.h.) bjergpas i de centrale Pyrenæer på grænsen mellem departementerne Haute-Garonne og Hautes-Pyrénées i Frankrig. Det ligger på landevejen D618 mellem Bagnères-de-Luchon og Arreau.

Detaljer om stigningen 
Fra Bagnères-de-Luchon i øst er der 15,27 km over 939 højdemeter. Gennemsnitlig stigning er på 6,1%, med 9,8% i de stejleste partier.

Fra Armenteule i vest er der 8,3 km over 629 højdemeter. Gennemsnitlig stigning er på 7,6%.

Galleri

Tour de France 
Col de Peyresourde blev først brugt i Tour de France i 1910 og løbet har været brugt ofte siden hen. Første rytter over bjerget i 1910 var Octave Lapize.

I Tour de France 2010 var Sylwester Szmyd i udbrud på 16. etape og var førstemand over. Passet blev krydset to gange i Tour de France 2012, først på 16. etape og dernæst på 17. Col de Peyresourde blev også brugt på 8. etape i Tour de France 2016, hvor Chris Froome til sine rivalers store overraskelse kørte en meget aggresiv nedkørsel. Froome kom alene i mål og vandt etapen, og senere stod han også øverst på podiet i Paris.

Med i Tour de France (siden 1947)

Kildehenvisninger

Eksterne henvisninger 

 Col de Peyresourde i Tour de France   

Bjergpas i Frankrig
Peyresourde
Haute-Garonne